Сан-Франци́ско:

 Сан-Франциско — город и округ в штате Калифорния, США.
 Сан-Франциско — город на Филиппинах.
 Сан-Франциско — залив в Тихом океане.
 Сан-Франциско — алкогольный коктейль.
 «Сан-Франциско» — американский кинофильм 1936 года.
 «Сан-Франциско» — панамский футбольный клуб.
 Сан-Франсиско-де-Кампече — столица штата Кампече в Мексике.
 Сан-Франциско Готера — столица департамента Морасан, в Сальвадоре.

 Область залива Сан-Франциско — городская агломерация в северной Калифорнии вокруг одноимённого залива.
 Полуостров Сан-Франциско — полуостров в северной Калифорнии, США, на котором находится одноимённый город.
 San Francisco — шрифтовая гарнитура, созданная компанией Apple.
 San Francisco Chronicle — американская газета.
 USS San Francisco (SSN-711) — подводная лодка типа «Лос-Анджелес».

См. также 
 Франсиско
 Сан
 Улицы Сан-Франциско